Скиповац Доњи може бити:

 Скиповац Доњи (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Скиповац Доњи (Грачаница), насељено мјесто у општини Грачаница, Федерација БиХ, БиХ